Мэхэн () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мэхэн, Альфред Тайер (1840—1914) — американский военно-морской теоретик и историк, контр-адмирал (1906), один из основателей геополитики.
 Мэхэн, Ларри (род. 1943) — американский родео-ковбой, первый, завоёвывавший титул чемпиона мира по родео в течение пяти лет подряд.

Другое 
 «Мэхэн» — тип эскадренных миноносцев военно-морских сил США. См. также 
 Махан